Ranga steht für:

 Ranga (Malerei), eine westliche Malerei im Japan der Edo-Zeit
 Ranga (Schiff), ein 1982 verunglücktes spanisches Containerschiff

Ranga ist der Familienname folgender Personen:
 Dana Ranga (* 1964), rumänische Autorin und Filmemacherin
 N. G. Ranga (1900–1995), indischer Politiker
 R. Ranga Rao (* 1935), indischer Mathematiker

Siehe auch:
 Ananga Ranga
 Eystri-Rangá
 Ytri-Rangá